Piazza di Spagna — em Roma, Itália
 Praça de Espanha (Lisboa)
 Estação Praça de Espanha — Metro de Lisboa
 Praça de Espanha (Madri)
 Estação Plaza de España — do Metro de Madrid
 Praça de Espanha (Pontevedra)
 Praça de Espanha (Santa Cruz de Tenerife)
 Plaza de España (Sevilha)

Desambiguações de praças